Un système de partitionnement logique, ou Logical PARtition (LPAR), est  un sous-ensemble des ressources matérielles de l'ordinateur (dans le domaine de la virtualisation), apparaissant comme un serveur distinct. En effet, une machine physique peut être partitionnée en plusieurs LPAR, chacune possédant son propre système d'exploitation. Cette technologie fut développée à l'origine par Amdahl, Hitachi Data Systems et IBM pour l'architecture mainframe dans le milieu des années 1980. 

Sur les grands systèmes IBM, les LPAR sont gérées par PR/SM (en). Plusieurs LPAR peuvent former un Sysplex ou un Parallel Sysplex. Les LPAR sur mainframe sont certifiées EAL5, ce qui équivaut à des machines séparées sans aucune connexion.

Voir aussi 
 Virtualisation matérielle
 Partitionnement logique
 AIX

Virtualisation
Architecture Power
Matériel IBM